Jordi Solé i Camardons (1959), escriptor i sociolingüista català.
 Jordi Solé Comas (Sabadell, 1966), escriptor (novel·la històrica).
 Jordi Solé i Ferrando (Caldes de Montbui, 1976), alcalde de Caldes de Montbui des del juny del 2007 
 Jordi Solé i Tura (1930-2009), polític català i un dels set pares de la Constitució Espanyola de 1978.

Vegeu també 
 Jordi Soler